Менда́вия ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра.

Чезаре Борджиа был убит, попав в засаду на пути из Вианы в Мендавию.

Население

Примечания

Ссылки 
 Web del ayuntamiento de Mendavia

Муниципалитеты Наварры